Prihova (Nazarje), een plaats in de Sloveense gemeente Nazarje
 Prihova (Oplotnica), een plaats in de Sloveense gemeente Oplotnica